

Persone
 Cadarian Raines – cestista statunitense
 Cristina Raines – attrice e modella statunitense
 Ella Raines – attrice statunitense
 Ron Raines – attore e cantante statunitense
 Tim Raines – ex giocatore di baseball statunitense

Televisione
 Raines – serie televisiva statunitense